4 jeziora w Polsce:
 Jezioro Piotrkowskie – jezioro na Pojezierzu Dobrzyńskim, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Ciechocin;
 Jezioro Piotrkowskie – jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław;
 Jezioro Piotrkowskie – jezioro na Pojezierzu Iławskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława;
 Jezioro Piotrkowskie – jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Gniezno;

Przypisy

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)